Чемпіонат Вірменії з футболу 2016—2017 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Чемпіоном вдруге поспіль став Алашкерт.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
  

 
 

Примітки: 
1. Клуб Ширак візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Вірменії з футболу 2016—2017

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Матчі 1-10

Матчі 11-20

Матчі 21-30

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сайт ФФВ 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на uefa.com 

2016—2017
Вірменія
Вірменія